Segerstads landskommun kan avse
Segerstads landskommun, Värmland
Segerstads landskommun, Skaraborgs län
Segerstads landskommun, Öland